Unter dem Riphäengebirge versteht man:

 die Riphäen, in der antiken Geographie ein Gebirge zwischen Europa und Asien
 die Montes Riphaeus, ein nach den Riphäen benanntes Gebirge auf dem Erdmond